Појам Карен може да означава:

 Карен (држава)

 Карен (династија)

 Карен (народ)

 Карен (језици)

 Карен (лик)